Relief [] (, von ) steht für:
 Relief, in der Kunst eine plastische Darstellung aus einem Hintergrund heraus oder in das Material hinein gearbeitet
 Gelände, in den Geowissenschaften allgemein
 Relief (Geologie), in der Geologie die Höhengestaltung der Erdoberfläche
 Relief (Kartografie), ein dreidimensionales Modell eines Teils der Erdoberfläche
 Relief (Mikroskopie), in der petrologisch-mineralogischen Dünnschliffmikroskopie den Effekt, dass Minerale durch Lichtbrechung verschieden hoch erscheinen, obwohl sie in einer Ebene liegen

Orte:
 Relief (Kalifornien), Ort im Nevada County, Kalifornien, USA
 Relief (Kentucky), Gemeindefreies Gebiet im Morgan County, Kentucky, USA
 Relief (North Carolina), Ort im Mitchell County, North Carolina, USA
 Relief (Ohio), Ort im Washington County, Ohio, USA
 Relief (Washington), Ort im Columbia County, Washington, D.C. USA

Sonstiges:
 Relief Inlet, Bucht an der Scott-Küste, Viktorialand, Antarktika
 Relief Pass, Gebirgspass in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:

 Reliefdruck
 Relief-Algorithmus